Els bacteriodals (Bacteroidales) és un ordre de bacteris mediambientals compost per quatre famílies.

Bacteris gramnegatius